Une poudreuse est une machine agricole servant au poudrage des plantes ;
 Une poudreuse est un petit meuble de toilette typique de l'époque Louis XV. Apparenté à une coiffeuse, il est constitué de plusieurs compartiment et d'un miroir. Son nom vient de la poudre que les femmes de l'époque appliquaient couramment. Ce meuble avait donc pour utilité d'aider à se repoudrer correctement ;
 Neige poudreuse à Liège, une bande dessinée ;
 La neige poudreuse, une couche de neige très légère et sans consistance.